Charles Darwin — naturalista britânico e autor da Teoria da Evolução

Geografia 
 Darwin (Austrália) — cidade da Austrália
 Darwin (Ilhas Malvinas) — localidade nas Ilhas Malvinas
 Darwin (Minnesota) — localidade do estado de Minnesota, nos Estados Unidos
 Darwin (Califórnia) — região censitária no estado da Califórnia, Estados Unidos
 Monte Darwin — pico da Cordilheira dos Andes
 Reserva Natural de Darwin — reserva natural na Rússia

Ciência e tecnologia
 Darwin (sistema operacional) — sistema operacional usado no Mac OS X, da Apple Inc.
 Darwin (sonda espacial) — sonda de missão espacial da Agência Espacial Europeia (ESA)
 1991 Darwin — asteroide

Sociedade
 Prémios Darwin — galardão irónico
 Medalha Darwin — atribuída pela Real Sociedade de Londres
 Medalha Darwin-Wallace — atribuída pela Linnean Society of London

Mídia
 A Ideia Perigosa de Darwin — livro de 1995 da autoria de Daniel C. Dennett
 A Caixa-Preta de Darwin — livro criacionista da autoria de Michael Behe
 Darwin (Marvel Comics), um personagem fictício do universo da Marvel Comics, associado a X-Men

Desambiguações de topônimos